Super 8 steht für:

 Super 8 (Filmformat), Schmalfilmformat
 Super 8 (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von J. J. Abrams (2011)
 Super 8 (Album), Musikalbum der Band Züri West (1999)
 Super 8 (ECWA), Wrestling-Turnier der East Coast Wrestling Association
 Super 8 (SRL), britische Rugby-Liga
 Super 8 Hotels, US-amerikanische Hotelkette
 Super-8-Runde, Wettkampfrunde des Cricket World Cup
 Torneo Súper 8, argentinisches Basketballturnier